Suzanne Lenglen ha battuto in finale Joan Fry 6-2 6-0.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1925